Особи:
 Короткий Анатолій Михайлович (1968—2022) — український військовий 16-го окремого мотопіхотного батальйону «Полтава» 58-мої окремої мотопіхотної бригади ЗС України, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в лютому-березні 2022 року.
 Короткий Валерій Миколайович (* 1937) — український лікар-хірург, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
 Піпін Короткий (Pépin le Bref, дата народження невідома, помер 24 вересня 768) — король франків із каролінзької династії
 Петро Короткий — цар Болгарії від 927 до 969 року.

 Інше:
 Короткий провулок (Київ, Деміївка)
 Короткий провулок (Київ, Вітряні гори)